1. division i ishockey 1999-2000 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1999-2000.

Det bedste oprykningsberettigede hold, IC Gentofte, kvalificerede sig til Kvalifikation til Superisligaen 2000-01, hvor holdet sammen med de to dårligste hold fra Codan Ligaen spillede om én ledig plads i Codan Ligaen 2000-01.

Resultater og stillinger 

Elleve hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Kilder / eksterne henvisninger 
 PassionHockey - Championnat du Danemark 1999/2000

Noter 

1999-2000
Ishockey i 1999
Ishockey i 2000